B2B2C est un sigle combinant « B2B » (business to business) et « B2C » (business to consumer), caractérisant des échanges en ligne via un intermédiaire ;
B2B2C concerne « l'ensemble des transactions destinées à un client professionnel qui, lui, s'adresse ensuite au marché des particuliers » ;
B2B2C inc est un fournisseur de services Internet canadien fondé en 1995 et opérant au Québec et en Ontario.

Notes et références 

Homonymie